А Лига 2008 () — 20-й сезон чемпионата Литвы по футболу со времени восстановления независимости Литвы в 1990 году. Он начался 29 марта и закончился 16 ноября 2008 года.

Количество клубов А Лиги по сравнению с предыдущим чемпионатом уменьшилось с 10 до 8. По итогам прошлого сезона Интерас покинул элитный дивизион, а Вильнюс не получил лицензию и был также переведен в I лигу. Чемпионат проходил в 4 круга по системе «каждый с каждым».

Чемпион получил право стартовать во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, а клубы, занявшие второе и третье места, — соответственно, во втором и первом отборочных раундах Лиги Европы. «Судува» (4-е место), как обладатель Кубка Литвы-2008/2009, принял участие во втором отборочном раунде Лиги Европы.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Литвы на rsssf.com

2008
Литва
Спорт в Литве в 2008 году